Saffery ist der Familienname von:
 Deon Saffery (* 1988), walisische Squashspielerin

Sonstiges:
 Saffery-Inseln, Inselgruppe vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika